Aiton (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
Aiton (Cluj), een gemeente in Roemenië
Aiton (taal), een taal uit India

Personen met de achternaam Aiton
William Aiton, een Britse botanicus
William Townsend Aiton, een Britse botanicus en zoon van bovenstaande